Октя́брьский — топоним, а также фамилия.

Белоруссия 
 Октябрьский — рабочий посёлок в Барановичском районе Брестской области.
 Октябрьский — посёлок в Чашникском районе Витебской области.
 Октябрьский — городской посёлок в Октябрьском районе Гомельской области.
 Октябрьский — посёлок в Смолевическом районе Минской области.

Казахстан 
 Октябрьский — посёлок городского типа в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области.
 Октябрьский — посёлок городского типа в составе Лисаковской городской администрации Костанайской области.
 Октябрьский — прежнее название села Дуана Теректинского района Западно-Казахстанской области.
 Октябрьский — прежнее название села Еспе Жарминского района Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2013 году.

Киргизия 
 Октябрьский — бывший посёлок городского типа, вошедший в черту города Токмак.

Латвия 
 Октябрьский — до 1961 года название города Вангажи в Инчукалнском крае.
 Октябрьский — прежнее название села Скуки Краславского края.

Россия

Адыгея 
 Октябрьский — хутор в Майкопском районе.
 Октябрьский — в 1957—1992 название аула Тахтамукай, центра Тахтамукайского района.

Алтайский край 
 Октябрьский — посёлок в Алейском районе.
 Октябрьский — посёлок в Змеиногорском районе.
 Октябрьский — посёлок в Зональном районе.
 Октябрьский — посёлок в Каменском районе.
 Октябрьский — посёлок в Кулундинском районе.
 Октябрьский — посёлок в Кытмановском районе.
 Октябрьский — посёлок в Суетском районе.
 Октябрьский — посёлок в Троицком районе.

Амурская область 
 Октябрьский — село в Зейском районе.

Архангельская область 
 Октябрьский — посёлок городского типа в Устьянском районе.

Астраханская область 
 Октябрьский — посёлок в Камызякском районе.

Башкортостан 
 Октябрьский — город.
 Октябрьский — посёлок в Дуванском районе.
 Октябрьский — деревня в Иглинском районе.
 Октябрьский — посёлок в Караидельском районе.
 Октябрьский — посёлок в Уфимском районе.

Белгородская область 
 Октябрьский — посёлок городского типа в Белгородском районе.
 Октябрьский — хутор в Губкинском городском округе.

Брянская область 
 Октябрьский — посёлок (микрорайон) в составе Бежицкого района города Брянска.	
 Октябрьский — посёлок в Брянском районе. 
 Октябрьский — бывший посёлок в Клетнянском районе (упразднён в 1980-х годах).	
 Октябрьский (Сельхозтехника) — бывший посёлок в Клинцовском районе, с 1974 в составе села Займище.	
 Октябрьский — бывший хутор в Новозыбковском районе, упразднён в 1968 году.
 Октябрьский — посёлок в Почепском районе.
 Октябрьский — посёлок в Унечском районе.

Бурятия 
 Октябрьский — посёлок в Кяхтинском районе.

Владимирская область 
 Октябрьский — посёлок в Вязниковском районе.

Волгоградская область 
 Октябрьский — посёлок в Калачёвском районе.
 Октябрьский — посёлок городского типа, административный центр Октябрьского района.
 Октябрьский — посёлок в Ольховском районе.

Вологодская область 
 Октябрьский — посёлок в Вашкинском районе.
 Октябрьский — посёлок в Вытегорском районе.
 Октябрьский — посёлок в Тотемском районе.

Воронежская область 
 Октябрьский — посёлок в Панинском районе.
 Октябрьский — посёлок в Поворинском районе.
 Октябрьский — посёлок в Эртильском районе.

Дагестан 
 Октябрьский — прежнее название села Новое Лидже Табасаранского района.

Забайкальский край 
 Октябрьский — посёлок в Краснокаменском районе, упразднён в 2014 году.

Ивановская область 
 Октябрьский — посёлок в Заволжском районе.
 Октябрьский — посёлок в Кинешемском районе.
 Октябрьский — посёлок в Комсомольском районе.

Иркутская область 
 Октябрьский — посёлок в Куйтунском районе.
 Октябрьский — посёлок в Усольском районе.
 Октябрьский — посёлок городского типа в Чунском районе.

Калмыкия 
 Октябрьский — посёлок в Приютненском районе.
 Октябрьский — посёлок в Юстинском районе.
 Октябрьский — посёлок в Яшалтинском районе.

Калужская область 
 Октябрьский — посёлок в Ферзиковском районе.

Камчатский край 
 Октябрьский — посёлок городского типа в Усть-Большерецком районе.

Карачаево-Черкесия 
 Октябрьский — посёлок в Прикубанском районе.

Кемеровская область 
 Октябрьский — посёлок в Беловском районе.
 Октябрьский — посёлок в Прокопьевском районе.
 Октябрьский — посёлок в Промышленновском районе.
 Октябрьский — посёлок в Топкинском районе.
 Октябрьский — посёлок в Тяжинском районе.
 Октябрьский — посёлок в Яшкинском районе.

Кировская область 
 Октябрьский — посёлок в Зуевском районе.
 Октябрьский — посёлок в Мурашинском районе.
 Октябрьский — посёлок в Слободском районе.
 Октябрьский — посёлок в Советском районе.
 Октябрьский — посёлок в Фаленском районе.

Коми 
 Октябрьский — посёлок городского типа в городском округе Воркута.

Костромская область 
 Октябрьский — посёлок в Кологривском районе.
 Октябрьский — посёлок в Мантуровском районе.
 Октябрьский — посёлок в Пыщугском районе.

Краснодарский край 
 Октябрьский — посёлок в Выселковском районе.
 Октябрьский — посёлок в муниципальном образовании город Горячий Ключ.
 Октябрьский — посёлок в Ейском районе.
 Октябрьский — посёлок в Кавказском районе.
 Октябрьский — посёлок в Красноармейском районе.
 Октябрьский — хутор в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.
 Октябрьский — посёлок в Курганинском районе.
 Октябрьский — посёлок в Кущёвском районе
 Октябрьский — посёлок в Ленинградском районе.
 Октябрьский — посёлок в Новопокровском районе.
 Октябрьский — посёлок в Павловском районе.
 Октябрьский — посёлок в Приморско-Ахтарском районе.
 Октябрьский — посёлок в Северском районе.
 Октябрьский — посёлок в Тбилисском районе.
 Октябрьский — посёлок в Темрюкском районе.
 Октябрьский — посёлок в Тимашевском районе.
 Октябрьский — посёлок в Туапсинском районе.
 Октябрьский — с 1957 по 2019 год название хутора Аргатов в Усть-Лабинском районе.

Красноярский край 
 Октябрьский — посёлок в Богучанском районе.
 Октябрьский — посёлок в Идринском районе.

Курганская область 
 Октябрьский — посёлок в Шатровском районе.

Курская область 
 Октябрьский — посёлок в Дмитриевском районе.
 Октябрьский — хутор в Льговском районе.

Марий Эл 
 Октябрьский — выселок в Горномарийском районе.
 Октябрьский — посёлок в Горномарийском районе
 Октябрьский — посёлок в Моркинском районе.

Мордовия 
 Октябрьский — посёлок в Ардатовском районе.
 Октябрьский — посёлок в Ичалковском районе.

Московская область 
 Октябрьский — посёлок в Истринском районе.
 Октябрьский — посёлок в Одинцовском районе.
 Октябрьский — посёлок городского типа в Люберецком районе.
 Октябрьский — посёлок в Ступинском районе.

Мурманская область 
 Октябрьский — бывший посёлок в городском округе город Кировск.

Нижегородская область 
 Октябрьский — бывший посёлок городского типа, сейчас в составе города Бор.
 Октябрьский — упразднённый в 2007 году посёлок в Ковернинском районе.

Новгородская область 
 Октябрьский — посёлок в Мошенском районе.

Новосибирская область 
 Октябрьский — посёлок в Искитимском районе.
 Октябрьский — посёлок в Краснозерском районе.
 Октябрьский — посёлок в Мошковском районе.
 Октябрьский — посёлок в Усть-Таркском районе.

Омская область 
 Октябрьский — посёлок в Омском районе.
 Октябрьский — посёлок в Тюкалинском районе.

Оренбургская область 
 Октябрьский — посёлок в Бугурусланском районе.
 Октябрьский — посёлок в Кваркенском районе.
 Октябрьский — посёлок в Сорочинском районе.

Орловская область 
 Октябрьский — посёлок в Дмитровском районе.

Пензенская область 
 Октябрьский — посёлок в Белинском районе.
 Октябрьский — посёлок в Каменском районе.
 Октябрьский — посёлок в Наровчатском районе.

Пермский край 
 Октябрьский — посёлок в Добрянском районе.
 Октябрьский — посёлок в Ильинском районе.
 Октябрьский — посёлок в Кочёвском районе.
 Октябрьский — посёлок в Пермском районе.
 Октябрьский — посёлок городского типа в Октябрьском районе.

Ростовская область 
 Октябрьский — посёлок в Аксайском районе.
 Октябрьский — посёлок в Верхнедонском районе.
 Октябрьский — посёлок в Красносулинском районе.
 Октябрьский — хутор в Миллеровском районе.
 Октябрьский — бывший посёлок городского типа, ныне микрорайон Новочеркасска.
 Октябрьский — хутор в Родионово-Несветайском районе.

Рязанская область 
 Октябрьский — посёлок городского типа в Михайловском районе.

Самарская область 
 Октябрьский — посёлок в Кинельском районе.
 Октябрьский — посёлок в городском округе Похвистнево.

Саратовская область 
 Октябрьский — посёлок в Аркадакском районе.
 Октябрьский — посёлок в Балашовском районе.
 Октябрьский — посёлок в Дергачевском районе.
 Октябрьский — посёлок в Ершовском районе.
 Октябрьский — посёлок в Краснопартизанском районе.
 Октябрьский — посёлок в Лысогорском районе.
 Октябрьский — посёлок в Перелюбском районе.

Сахалинская область 
 Октябрьский — посёлок городского типа в Александровск-Сахалинском районе, упразднён в 1963 году.

Свердловская область 
 Октябрьский — посёлок в Белоярском городском округе.
 Октябрьский — посёлок в Берёзовском городском округе.
 Октябрьский — посёлок в Бисерстком городском округе.
 Октябрьский — посёлок в Каменском городском округе.
 Октябрьский — посёлок в Камышловском районе.
 Октябрьский — посёлок в Сысертском городском округе.
 Октябрьский — посёлок в Талицком городском округе.

Смоленская область 
 Октябрьский — посёлок в Вяземском районе.

Тамбовская область 
 Октябрьский — посёлок в Пичаевском районе.

Татарстан 
 Октябрьский — посёлок в Верхнеуслонском районе.
 Октябрьский — посёлок в Зеленодольском районе.

Тверская область 
 Октябрьский — посёлок в Вышневолоцком районе.

Томская область 
 Октябрьский — посёлок в Александровском районе.
 Октябрьский — бывший посёлок городского типа в Томском районе.

Тульская область 
 Октябрьский — посёлок в Арсеньевском районе.
 Октябрьский — посёлок в Венёвском районе.
 Октябрьский — бывший посёлок, ныне микрорайон Комсомольский в городе Донской.
 Октябрьский — посёлок в Ефремовском районе. Код ОКАТО: 70220856001.
 Октябрьский — посёлок в Ефремовском районе. Код ОКАТО: 70220828008.
 Октябрьский — посёлок в Киреевском районе.
 Октябрьский — посёлок в Ленинском районе.
 Октябрьский — посёлок в Плавском районе.
 Октябрьский — посёлок в Щёкинском районе.

Тюменская область 
 Октябрьский — посёлок в Аромашевском районе.
 Октябрьский — посёлок в Ишимском районе.
 Октябрьский — посёлок в Тобольском районе.
 Октябрьский — посёлок в Упоровском районе.

Удмуртия 
 Октябрьский — деревня в Вавожском районе.
 Октябрьский — село в Глазовском районе.
 Октябрьский — село в Завьяловском районе.
 Октябрьский — село в Сарапульском районе.

Ульяновская область 
 Октябрьский — посёлок в Радищевском районе.
 Октябрьский — посёлок в Чердаклинском районе.

Хабаровский край 
 Октябрьский — посёлок городского типа в Ванинском районе.
 Октябрьский — упразднённый посёлок в Комсомольском районе.
 Октябрьский — посёлок в районе имени Полины Осипенко.

Челябинская область 
 Октябрьский — посёлок в Брединском районе.
 Октябрьский — посёлок в Кизильском районе.
 Октябрьский — бывший посёлок городского типа (до 2004 года), ныне в составе города Копейска
 Октябрьский — посёлок в Красноармейском районе.
 Октябрьский — посёлок в Кусинском районе.
 Октябрьский — посёлок в Миасском городском округе.
 Октябрьский — посёлок в Уйском районе.
 Октябрьский — посёлок, вошедший в состав Верхнего Уфалея в 1944 году.

Якутия 
 Октябрьский — село в Оймяконском улусе, упразднено в 2007 году.

Ярославская область 
 Октябрьский — посёлок в Рыбинском районе.

Севастополь 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Октябрьский — упразднённый посёлок в Балаклавском районе.

Таджикистан 
 Октябрьский — посёлок городского типа в Шахринавском районе.
 Октябрьский — ледник на Памире.

Узбекистан 
 Октябрьский — прежнее название села Янгишахар в Ангорском районе Сурхандарьинской области.
 Октябрьский — прежнее название городского посёлка Эйвалек в Ахангаранском районе Ташкентской области.
 Октябрьский — прежнее название села Бахт в Пскентском районе Ташкентской области.

Носители фамилии 
 Октябрьский, Борис Львович (псевдоним Могилевский; 1908—1987) — русский писатель, фронтовой корреспондент.
 Октябрьский, Филипп Сергеевич (Иванов; 1899—1969) — советский военно-морской деятель, адмирал, Герой Советского Союза.

Другое 
 «Октябрьский» — концертный зал в Санкт-Петербурге.
 «Октябрьский» — российский спидвейный клуб.
 «Октябрьский» — рудник на месторождения «Октябрьское» в Талнахе (Таймыр)

См. также 
 Адмирал Октябрьский (большой противолодочный корабль)
 
 Октябрьский бульвар (Пушкин)
 
 
 Октябрьский остров (Калининград)
 
 Октябрьский проезд (Москва)
 
 
 Октябрьский рынок (Липецк)